Сарафановка — топоним в России

 Сарафановка — село в Молчановском районе Томской области, входит в состав Наргинского сельского поселения.
 Сарафановка — река в Иркутске, район Рабочее.
 Сарафановка — прежнее названии Чебаркуль, железнодорожная станция пятого класса Златоустовского региона Южно-Уральской железной дороги на линии Златоуст — Челябинск.